Eredivisie – massimo livello del campionato olandese di calcio
 Eredivisie – massima serie del campionato olandese di calcio femminile
 Eredivisie – massima serie del campionato olandese di pallavolo femminile
 Eredivisie – massima serie del campionato olandese di pallavolo maschile